Ужкенов Булат Султанович — казахстанский государственный деятель, и учёный, председатель правления Акционерного Общества «Волковгеология». Президент Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан. Академик

Биография 
Родился 26 октября 1955 года в городе Актюбинск.

Образование:
 Казахский политехнический институт им . В. И. Ленина (1978), горный инженер-геолог;
 Томский политехнический университет (2004), специальность — «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», горный инженер-геолог;
 Казахский политехнический институт им. К. И. Сатпаева (2006), специальность — «Геология нефти и газа».

Научные степени и звания:
 Кандидат технических наук (1997).
 Доктор геолого-минералогических наук (2002).
 Профессор Казахского национального университета им. К.И, Сатпаева, Атырауского института нефти и газа.
 Президент Академии Минеральных ресурсов, Академик Инженерной академии, Академии минеральных ресурсов РК, Международной  академии минеральных ресурсов. Иностранный член Российской академии естественных наук.

Награды и премии:
 Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники (2009).
 Лауреат премий им. Ш.Чокина, Ш. Е. Есенова, К. И. Сатпаева (2005).
 Награждён медалями «Астана» (1998). «10 лет Астаны», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»
 Почётный разведчик недр Республики Казахстан.

Первооткрыватель месторождений полезных ископаемых.
Автор 9 монографий, 22 научных статей.
Владеет казахским, русским и английским языками.

Карьера 
 1978 — помощник бурильщика Прикаспийской нефтеразведочной экспедиции.
 1979 — старший геолог, начальник отряда поисково-съёмочной экспедиции Южно-Казахстанского территориально-геологического управления.
 1990 — директор Казахстанской разведочно-добычной экспедиции Главного казахского геологического управления «Казгеология», директор производственно-геологического предприятия "Каз-минерал.
 1992 — начальник управления Казахского республиканского управления охраны недр и геологического контроля «Казгеоконтроль».
 1993 — главный инженер ПТО «Южказгеология», начальник Южно-Казахстанского территориального геологического управления.
 1995 — начальник Главного управления минеральных ресурсов «Казгоснедра».
 1997 — председатель Комитета геологии и охраны недр Министерства экологии и природных ресурсов РК.
 С 1999 по февраль 2001 года — вице-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.
 С января 2001 года — председатель комитета геологии и недропользования МЭиМР РК.
 С июня 2010 года — председатель Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.
 С мая 2011 года — председатель правления АО «Казгеология».
 С декабря 2012 года — президент Энерджи Групп «Темко» (Россия -Казахстан).
 С февраля 2014 года — заместитель председателя правления — главный геолог АО «Волковгеология».
 С сентября 2015 года — председатель правления АО «Волковгеология» АО "НАК «Казатомпром».

Личная жизнь и семья 
Женат. Супруга — Ужкенова Алма Тулешевна.
Двое детей и шестеро внуков.

Примечания

Ссылки 
 Ужкенов Булат Султанович. // ИА «Закон.кз», 3 марта 2015 года
 КазНТУ. КазНТУ 13 января 2015 года

Википедия:Биографии современников
Государственные деятели Казахстана
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева